Alschingera olgae är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Alschingera olgae ingår i släktet Alschingera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
olgae